{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79001) - || 2749 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79002) - || 2774 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79003) - || 3519 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79004) - || 4134 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79005) - || 4220 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79006) - || 4261 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79007) - || 4289 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79008) - || 4306 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79009) - || 4707 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79010) - || 4851 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79011) - || 6312 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79012) - || 6678 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79013) - || 9056 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79014) - || 9520 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79015) - || 9548 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79016) - || 2094 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79017) - || 2117 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79018) - || 2126 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79019) - || 1071 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79020) - || 1085 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79021) - || 1160 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79022) - || 1200 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79023) - || 1213 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79024) - || 1247 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79025) - || 1318 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79026) - || 1322 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79027) - || 1337 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79028) - || 1441 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79029) - || 1503 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79030) - || 2027 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79031) - || 2073 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79032) - || 2134 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79033) - || 2185 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79034) - || 2228 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79035) - || 2247 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79036) - || 3063 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79037) - || 3116 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79038) - || 3144 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79039) - || 3169 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79040) - || 3196 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79041) - || 3234 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79042) - || 3249 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79043) - || 3330 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79044) - || 3919 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79045) - || 4071 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79046) - || 4113 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79047) - || 4184 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79048) - || 4200 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79049) - || 4207 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79050) - || 4649 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79051) - || 5091 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79052) - || 5142 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79053) - || 5153 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79054) - || 1046 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79055) - || 1063 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79056) - || 1132 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79057) - || 1183 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79058) - || 1215 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79059) - || 2014 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79060) - || 2281 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79061) - || 2286 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79062) - || 2449 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79063) - || 2499 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79064) - || 2536 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79065) - || 3102 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79066) - || 3172 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79067) - || 3221 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79068) - || 3258 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79069) - || 3275 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79070) - || 3282 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79071) - || 3300 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79072) - || 3337 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79073) - || 3410 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79074) - || 3530 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79075) - || 3704 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79076) - || 3782 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79077) - || 4122 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79078) - || 4188 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79079) - || 4302 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79080) - || 4502 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79081) - || 4673 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79082) - || 5047 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79083) - || 5068 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79084) - || 5650 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79085) - || 1975 SE1 || 30 september 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| (79086) Gorgasali || 1977 RD || 4 september 1977 || La Silla || R. M. West
|-
| (79087) Scheidt || 1977 UM2 || 17 oktober 1977 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, P. Lochno, R. Ziener
|-
| (79088) - || 1978 VB4 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (79089) - || 1978 VX10 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (79090) - || 1979 MZ8 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (79091) - || 1979 OB11 || 24 juli 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79092) - || 1981 DT1 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79093) - || 1981 EU10 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79094) - || 1981 ED13 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79095) - || 1981 EL15 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79096) - || 1981 EM20 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79097) - || 1981 EC24 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79098) - || 1981 EE26 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79099) - || 1981 EG29 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79100) - || 1981 EH30 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten